Тумур-Очір Тулга (монг. Тулга Төмөр-Очирын; нар. 11 лютого 1998) — монгольський борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор.
 Тулга (узб. Toʻlgʻa, Тўлға) — міське селище в Узбекистані, в Касанському районі.